Telve, comune italiano
Telve di Sopra, comune italiano
Telve, azienda italiana